

Малягурт — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Малягурт — село, Ігринський район, Удмуртія
 Малягурт — залізнична станція на вузькоколійній залізниці Ігра-Валамаз